Котарбінський —  польське прізвище

Персоналії:
 Котарбінський Вільгельм Олександрович — польсько-український художник
 Тадеуш Котарбінський — польський логік і філософ видатний, представник Львівсько-варшавської школи

Польські прізвища